Marius Girard: provence-i francia költő, író (1838–1906), provanszál nyelven is írt.
 Marius Girard: párizsi francia festő, rajzoló, litográfus (1927–2014), a montmartre-i művészközösség tagja